Лос Аирес има више значења:

 Лос Аирес (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Аирес (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Аирес (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Аирес (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику